

Sigle 
 Partito Monarchico Popolare  – antico partito politico italiano
 Partito del Movimento Popolare  – partito politico rumeno
 Project Management Professional  – certificazione di project management rilasciata dal Project Management Institute (PMI).

Chimica 
 PMP – poli-4-metilpentene-1, un polimero

Codici 
 PMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pimaga (Papua Nuova Guinea)

Mineralogia 
 Pmp – abbreviazione di pumpellyite-(Al)

Note